Goodia kan syfta på:

 Goodia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Goodia (växter) – ett släkte av växter